Violanta :
 Violanta, opéra d'Erich Wolfgang Korngold (1914)
 Violanta, film de Daniel Schmid (1977)